Цкыбын (Шаумяновка) () — село .

Население 
В 1959 году в селе Шаумяновка жило 1365 человек, в основном армяне. В 1989 году в селе жило 1965 человек, также в основном армяне. В результате переписи населения в 2011 году население составило 2145 человек.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета